Le nom d’Othon  fut porté par différents souverains européens dont :

 Othon (Marcus Salvius Otho), empereur romain (69).
 Othon , duc de Saxe (880-912).
 Othon , empereur romain germanique (936-973).
 Othon , duc de Carinthie (978–983 et 995-1004).
 Othon  (?–991), marquis de Montferrat.
 Othon  de Savoie (v. 1023-1060), comte de Savoie et de Maurienne (1051-1060).
 Othon , margrave de Misnie (1062-1067).
 Othon  de Scheyern (?-1072), comte de Scheyern.
 Othon , duc de Bavière (1180-1183).
 Othon  de Bohême Le Beau (?-1086), duc d'Olomouc de (1061-1086).
 Othon  le Riche (1125-1190), margrave de Misnie (1156-1190).
 Othon , margrave de Brandebourg (1170-1184).
 Othon , comte de Gueldre et de Zutphen (1182-1207).
 Othon , comte de Bourgogne (1190-1200) et comte de Luxembourg (1196-1197).
 , évêque de Münster (1203-1218).
 Othon , comte d'Oldenbourg (1211-1262).
 Othon , duc de Brunswick et Lunebourg (1235-1252).
 Othon  (v. 1238-1328), membre de la famille de Grandson.
 Othon , comte de Nassau (1249-1290).
 Othon I de Poméranie (1280-1344), co-duc de Poméranie occidentale puis duc de Szczecin en 1295.
 Othon  de Bade-Sausenberg (1302-1384), membre de la maison de Zähringen, co-margrave de Rötteln et Sausenberg.
 Othon , landgrave de Marbourg (1308-1311) puis landgrave de Hesse (1311-1323).
 Othon , roi de Grèce (1832-1862).
 Othon , roi de Bavière (1886-1913).

Voir aussi 
 
 
 
 

Othon I